«Прыжок ангела» () — фильм Ива Буассе, сочетающий детективный сюжет и социальную проблематику.

Сюжет 
Главный герой Луи уезжает вместе со своими женой и ребёнком в Таиланд подальше от бандитских войн Марселя. Однажды он узнаёт, что вся его большая семья была уничтожена соперниками, а вскоре наёмные убийцы добираются и до его жены, но он сам с дочерью успевает уйти. Полный гнева и жажды мести, Луи направляется в Марсель, чтобы привести к ответу виновных за смерть его семьи.

История создания 
При работе над картиной «Прыжок ангела» Ив Буассе, как это не раз случалось в его карьере, столкнулся с негласной и прямой цензурой. Съёмкам на Лазурном Берегу препятствовали и официальные, и преступные круги. Как пишет кинокритик Михаил Трофименков, «марсельская полиция и местный криминалитет синхронно предупредили Буассе, что не желают видеть съёмочную группу в „их“ городе. Из Ниццы группе пришлось убраться под давлением коррумпированного мэра Жака Медсена». По требованию цензоров из фильма были удалены эпизоды, разворачивавшиеся на фоне стены с надписью «Медсен — подонок».

В ролях 
 Жан Янн — Луи
 Сента Бергер — Сильвен
 Стерлинг Хейден — Мэйсон
 Раймон Пеллегрен — Диего
 Гордон Митчелл — Анри ДиФуско
 Клод Серваль — Марк Орсини

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Италии
Детективные фильмы Франции
Фильмы Франции 1971 года
Фильмы Ива Буассе